Yahagi – fiume nella prefettura di Nagano, in Giappone
 Yahagi – un incrociatore leggero della marina imperiale giapponese, appartenente alla classe Agano
 Sayuri Yahagi – (1986), doppiatrice giapponese
 4941 Yahagi – asteroide della fascia principale